Eliane Spincemaille, Belgisch politica
 Jules Spincemaille, Belgisch jurist en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam